Grupo hace referencia a varios artículos:

Ciencias
Grupo (matemática), conjunto provisto de una operación interna que constituye una estructura algebraica, centro de una teoría de amplio desarrollo.
Grupo cultivar, en biología, agricultura y ecología, una agrupación de variedades o cultivares con características similares.
Grupo de la tabla periódica, que en química alude a una columna de la tabla periódica de los elementos.
Grupo Local, en astronomía, pequeño número de galaxias (más de 50) próximas entre sí.
 Identificador de grupo de usuario, que en sistemas de archivos Unix alude a los archivos que pertenecen a un grupo de usuarios.

Artes
Grupo (gramática), conjunto de palabras estructuradas, relacionadas en torno a un núcleo, al que generalmente, le corresponde un comportamiento sintáctico unitario.
Grupo (artes plásticas), conjunto de figuras pintadas o esculpidas.

Personas
Grupo social, en sociología alude a un subconjunto de culturas o sociedades.
Grupo de empresas, o conglomerado de empresas o industrias que dependen todas de una misma empresa matriz.
Grupo musical, una agrupación, conjunto, ensamble o banda musical de dos o más personas que tocan juntos.

Fuerzas Armadas 
Grupo (fuerzas armadas), tipo de unidad militar.